Львовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ярцевского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Львово.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Капыревщинское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 132,6 км²
 Расположение: северная часть Ярцевского района
 Граничит:
 на севере — с Холм-Жирковским районом
 на востоке — с Репинским сельским поселением
 на юге — с Кротовским сельским поселением
 на западе — с Духовщинским районом
 Крупные реки: Вотря.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 12 населённых пунктов:
 Львово, деревня
 Бракулино, деревня
 Городна, деревня
 Демяшонки, деревня
 Исаково, деревня
 Кречеца, деревня
 Левашово, деревня
 Морохово, деревня
 Новосёлки, деревня
 Ново-Сочнево, деревня
 Сеченки, деревня
 Чуркино, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ярцевского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году